Непряхин (Непряхина) — русская фамилия, происходит от прозвища Непряха из диалектного «непряха» — «неумелый, ленивый» (первоначально в значении «не умеющая прясть»); и топоним.

Известные носители 
 Непряхин, Андрей Анатольевич (1964—2021) — гвардии подполковник, Герой Российской Федерации (2000).
 Непряхин, Павел Маркович (1923—1958) — майор, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).

Топоним 
 Непряхин — посёлок, Озинский район, Саратовская область, Россия

См. также 
  — топоним.

Примечания

Ссылки 
 Центр генеалогических исследований — Непряхин